Ромодан:

 Ромодан — общее название трактов (транспортная дорога), постоялых дворов и корчем на них, по которым двигались чумаки на юг за рыбой и солью, в Полтавской губернии России.
 Ромодановский шлях

Топоним

Россия 
 Ромодан — село, Алексеевский район, Республика Татарстан.

Украина 
 Полтавская область
 Ромодан — село,  Лубенский район.
 Ромодан — посёлок городского типа,  Миргородский район.

См. также 
 
 
 Ромазан
 Ромадан